Фенилмедь — металлоорганическое соединение, 
металла меди с формулой CuCH,
серо-зелёные кристаллы.

Получение 
 Действие фенилмагнийбромида на эфирный раствор иодида меди(I):

Физические свойства 
Фенилмедь образует серо-зелёные кристаллы.

Плохо растворяется в бензоле, медленно разлагается водой.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 Медленно разлагается водой:

Литература 
 
 

Медьорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения